SQU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Saposoa (Perù)
 SQU – acronimo per Sultan Qaboos University
 squ – codice ISO 639-3 della lingua squamish